Chris Burke (1965-), acteur américain ;
 Chris Burke (1983-), footballeur britannique ;
 Chris Burke (1980-), joueur de baseball américain ;
 Chris Burke (1967-), créateur de caractères britannique.